Stati Uniti d'America
 Chimney Rock – villaggio della Contea di Rutherford, Carolina del Nord
 Chimney Rock – città della Contea di Trempealeau, Wisconsin